Mirosaljci (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Mirosaljci (Lazarevac), een plaats in de Servische gemeente Lazarevac